Kågeröd kan syfta på:

 Kågeröds socken – en socken i Skåne
 Kågeröds landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1968
 Kågeröds församling – en tidigare församling i Lunds stift –2006
 Kågeröds kyrka – en kyrkobyggnad i Kågeröd
 Kågeröd – en tätort i Svalövs kommun och kyrkby i Kågeröds socken i Skåne
 Kågeröds distrikt – ett distrikt i Svalövs kommun och Skåne län